Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd () — девятый студийный альбом американской певицы и автора песен Ланы Дель Рей, запланированный к выпуску 24 марта 2023 года на лейблах Interscope и Polydor. Пластинка спродюсирована Майком Хермоса, Джеком Антоноффом, Дрю Эриксоном,  и Benji. Некоторые из них сотрудничали с певицей над её прошлыми работами.

Предыстория и запись 

Дель Рей начала писать материал для альбома ещё до выпуска Blue Banisters в октябре 2021 года. Её тогдашний партнёр, оператор-постановщик Майк Хермоса, не был профессиональным музыкантом, но по воскресеньям они встречались у Ланы, и он играл на гитаре «лениво и забавы ради». Первой написанной ими песней был заглавный трек. Спустя пять месяцев Дель Рей вернулась в студию для записи альбома, где работала с Дрю Эриксоном (со-продюсер Blue Banisters), Benji и . Лана сочиняла «простые мелодии под стать каждому мгновению, что мы [с музыкантами] провели вместе». Певица хотела разбавить звучание альбома чем-то «духовным» (), поэтому пригласила Мэлоди Перри и , выступавших в турне с Уитни Хьюстон, поработать с ней. Все девять месяцев записи пластинки Лана была удовлетворена результатом, но, когда летом 2022 года в сеть просочились некоторые песни, к ней вернулось напряжение. Она решила взять паузу, но треки продолжали сливать, поэтому в августе певица возобновила работу над альбомом и просто «шла вперёд». 

Наедине с собой певица применяла технику, которую называла «медитативным спонтанным пением» — суть заключалась в том, чтобы петь всё, что вздумается, и никак это не фильтровать. Лана записывала голос в приложении по типу «голосовых заметок» и отправляла необработанные файлы Эриксону. Он, в свою очередь, добавлял к голосовым дорожкам эффект реверберации, партии инструментов, а также подбирал под каждый слог аккорды. Дель Рей — большая поклонница идей швейцарского психиатра Карла Густава Юнга, который основал такое направление в психологии, как аналитическая психология. Юнга интересовали различные виды бессознательного; он считал, что единственный путь «поговорить» с бессознательным лежит через сны или автоматическое письмо, по мнению певицы родственное применяемой ею технике. Благодаря такому подходу Лана поняла, что она мыслит либо в жизнерадостном ключе, либо «так, как всё есть на самом деле». 

Тексты альбома певица описала как «очень многословные» и «разговорные», будто «это результат того, что я печатаю в своём сознании». Со слов Ланы, тексты содержат её самые сокровенные мысли, переживания и надежды. Примеры наиболее «многословных» песен — «Kintsugi» и «Fingertips». Она также отказалась от цветовой символики, которая играла большую роль в Honeymoon (2015). Общее настроение текстов певица описала как «гневное». В интервью журналу W Дель Рей посетовала, что идеи для песен всё реже посещают её в моменты одиночества. Раньше она сочиняла в машине за рулём, — её любимом месте, — и так был написан альбом Norman Fucking Rockwell! (2019). «Кажется, теперь мне нужно побыть с кем-то рядом. Это немного расстраивает, потому что раньше я была полна идей. Теперь же должен быть кто-то, кто затащит меня в студию», — подчёркивала Лана. К работе над диском певица пригласила Джека Антоноффа, продюсера Norman Fucking Rockwell! и Chemtrails Over the Country Club (2021). Они записывались в лос-анджелесской Henson Studios. На сессии с ним Лана также пользовалась «голосовыми заметками» — подпевала им во время записи, а Антонофф аккомпанировал на пианино.

На запись альбома ушло около года. Со слов певицы, работать над пластинкой было «совсем легко, мы [музыканты] просто кайфовали». В сентябре 2022 года Дель Рей написала последнюю песню для пластинки — «Margaret». Она посвящена невесте Антоноффа, актрисе Маргарет Куэлли, и была «чем-то вроде подарка» для продюсера. В работе над пластинкой поучаствовал отец певицы, Роберт Грант-младший, который периодически делился фотографиями из студий в Instagram. Более того, Дель Рей пригласила к участию ряд музыкантов, включая Джона Батиста, лауреата «Грэмми» за лучший альбом года (, 2021), своего друга , группу Антоноффа Bleachers, канадского рэпера Томми Джинезис, ,  и пастора церкви Churchome Джуду Смит.

Название и оформление 

На май 2022 года у альбома всё ещё не было названия. Дель Рей объявила его 7 декабря того же года. В нём она ссылается на туннель под бульваром Оушен, местоположение которого различные издания определили по-разному. В заглавном треке Лана даёт некоторые «наводки»: . В  предположили, что речь идёт о подземном туннеле на бульваре Оушен в Мертл-Бич, Южная Каролина, построенном в 1980-х. По мнению сотрудников , Дель Рей ссылается на туннель Джергинса () в Лонг-Бич, Калифорния, который открыли в 1928 году и закрыли спустя почти 40 лет. The Times описывали его как «давно забытый пешеходный туннель в стиле ар-деко» со сводчатым потолком. Факт его заброшенности, а также соответствие опубликованных библиотекой Лонг-Бич фотографий описанию в песне, намекают на то, что альбом был назван именно в честь туннеля Джергинса. Позднее Дель Рей подтвердила это. В контексте заглавной песни тоннель — метафора глубокого одиночества певицы. «Она будто видит себя в этом заброшенном туннеле, когда-то позволявшем людям попасть на пляж», — писали на Genius. В последнем куплете трека Лана и вовсе сравнивает себя с ним: . 

В Dazed предположили, что в названии певица ссылается на пластинку 461 Ocean Boulevard (1974) британского музыканта Эрика Клэптона. Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd — альбом с самым длинным названием в дискографии Дель Рей. Ранее певица уже давала своим работам многословные заглавия, например, песне «hope is a dangerous thing for a woman like me to have — but i have it» (2019). Хотя в названии альбома есть вопрос, соответствующий знак опущен, а слово «boulevard» () сокращено до «blvd». Количество слов в заглавии спровоцировало шквал мемов в Twitter. Одним из вариантов названий альбома был Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Pearl Watch Me on Ring a Bell Psycho Lifeguard, но Лане он показался не только бессмысленным, но и вызванным паникой. 

На монохромном изображении с обложки пластинки Дель Рей показана опирающейся на руку; в её волосы вплетена лента. В левом верхнем углу кратко перечисляются участники записи, включая продюсеров, авторов песен, звукоинженеров и приглашённых исполнителей — похожим образом была оформлена обложка альбома Midnights (2022) Тейлор Свифт, в записи которого Дель Рей поучаствовала. Фотографии для оформления пластинки были в июле 2022 года Нилом Крюгом, который переодически сотрудничал с Дель Рей со времён выхода Ultraviolence в 2014 году. Снимки, описанные Крюгом как «коллекция сцен», были сделаны в Лос-Анджелесе на плёнку, в «важных для нас местах, где время останавливается, и нас посещает муза». Для певицы и фотографа процесс оказался «вызовом, мы наплевали на осторожность и сняли всё с первой попытки». Более того, изначально Лана хотела использовать для обложки фотографию в стиле ню, но так она бы почувствовала себя слишком уязвимой и открытой, поэтому она предпочла, чтобы за неё говорили песни, а не фотография. Всего Крюг сделал 65 снимков. Креативным продюсером фотосессии выступил Тейлор Вандергрифт. Иллюстрации и графический дизайн для оформления упаковки физических носителей были подготовлены художницей Каймен Казазиан.

Музыка и тексты 

Дель Рей осталась верна минималистичному акустическому поп-звучанию Blue Banisters, но разбавила его хип-хоп-, госпел-, фолк-, рэп- и блюз-элементами. Критики описывали Ocean Blvd как коллажиз прошлых работ певицы. Пластинка не выдержана в каком-то одном стиле. Рецензент Clash условно разделил альбом на две части, часто пересекающиеся: первая — авторские кантри-песни, свойственные Chemtrails Over the Country Club и Blue Banisters, с оркестровыми инструментами (струнные, пианино), где Лана поёт «фирменным фальцетом, как в фильмах старого Голливуда»; вторая — напоминающая по продакшну Lust for Life экспериментальная электроника с элементами трэпа и нехарактерными для творчества Дель Рей звуковыми эффектами, созданными с помощью драм-машин. 

В процессе создания альбома Дель Рей часто слушала Гарри Нилсона, песни которого — «Don’t Forget Me» и  — указывала в числе любимых.

Тексты песен диска напоминают стихотворения битников, в них певица размышляет о культуре, «повседневности жизни и мрачных отношениях», горе и надежде. Одна из центральных тем пластинки — семья. В прошлых работах певица редко размышляла о своей семье, в основном упоминая желание завести детей с любимым мужчиной и непростые отношения с матерью, Патрисией Хилл Грант. Так, на Blue Banisters она «нерешительно» коснулась проблемы взаимоотношений с родителями, например в песне «Wildflower Wildfire». Дель Рей подчёркивала, что на Ocean Blvd ей удалось проработать травмы, связанные с семьёй и взглянуть на «те разные пути, по которым каждый [из семьи] пошёл». Хотя говорить о семье было всё так же неудобно для неё, она чувствовала, что «облегчает душу». Её также интересовала тема смерти и бессмертия, поэтому Лана много читала о теломерах и «победе над смертью».

Композиции 
В открывающем альбом треке  Дель Рей размышляет о семейном горе и силе памяти, упоминая последнюю улыбку своей бабушки, Синтии К. Грант, умершей в декабре 2021 года, и дядю Дэвида Гранта, который погиб, взбираясь на одну из вершин Скалистых гор в Колорадо, в июле 2016 года. Певица упоминает песню Джона Денвера  и приходит к выводу, что все, кого она когда-либо любила, оставляют свой след в её жизни. В заглавном треке певица задаётся вопросом, «прийдёт ли её очередь» стать чьей-то матерью, продолжить род, и станут ли частью этого будущего романтические отношения. «Judah Smith Interlude», в которой пастор размышляет о верности в отношениях, была записана самой Ланой на диктофон во время одной из проповедей, так как на фоне слышны шумы и смех. В «Kintsugi», получившей название благодаря искусству кинцуги (), Дель Рей обыгрывает метафору переживания горя, ссылаясь на «Anthem» Леонарда Коэна в строчке . Под светом подразумевается жидкое золото, которым склеивают кусочки разбитых керамических изделий. Лана писала «Kintsugi» с тех пор, как навестила двоюродного дедушку, Ричарда Гранта, в хосписе.

Текст «Fingertips» полон грусти и тревоги, связанной с материнством, семьёй, смертью и генетикой. В Mojo заметили: «Лана настолько искренна [в песне], что даже упоминание того, как она плакала в ванной перед выступлением для князя Монако, не кажется неловким». Она поёт: . В «Paris, Texas» Дель Рей размышляет о разваливающихся отношениях по пути из Парижа, Техас в Алабаму. В «Grandfather Please Stand on the Shoulders of My Father While He’s Deep-Sea Fishing», похожей на гимн, Лана просит своего дедушку приглядывать за её отцом, пока тот рыбачит. «Let The Light In» представляет певицу влюблённой и влюблённой как в её ранних работах. Её голосу аккомпанируют клавишные и испанская гитира. В «Margaret» она не теряет надежду найти «любовь раз и навсегда». В «Fishtail» упоминается случай из жизни её подруги, у которой было назначено свидание с мужчиной, обещавшим ей, что он заплетёт ей косы, но они так и не встретились. Альбом завершается «Taco Truck x VB», в конце которой — сэмпл «мрачной и тяжёлой» демо-версии «Venice Bitch» (2018) с Norman Fucking Rockwell!.

 Темы и тексты: Here, dreamlike sequences and flashes of uncomfortable laughter pepper a humid release full of yearning and questions: about motherhood, about humanity, about herself.; Despite the range of Lana’s catalogue as it grows, these sixteen songs are easily among her most complicated, emotionally; pensive and optimistic, often at the same time. Across the tracklist she asks searching, open questions about motherhood, self-worth and the legacy of family. She pays homage to her grandparents, her niece and her father, while making clear that her own place in the world is one she’s less sure of. “Fuck me to death”, she sings on the albums’ title track, “love me until I love myself.” Even with such searching material, her pen remains amongst the sharpest working today. She can be funny (“I met my boyfriend down at the taco-truck”) and, when she sings about rape on “A&W,” she can also be shockingly frank.; trauma and disassociation; mortality, trauma, family, men and motherhood, questioning her place in the world; family, friendship, grief or identity; album is more ruminative than reactive: questions of family and legacy, memory and death; Meanwhile, the record’s themes of legacy spiral into questions of motherhood. “Will the baby be alright/ Will I have one of mine/ Can I handle it even if I do?”; Del Rey has said it was her familiarity with Hermosa that allowed her to open up as much as she did; they wrote the songs together in her living room on voice memos. (Майк); This being a Lana record, a lot of it is about love. The familial kind, the platonic kind, the romantic kind.;  Her eternal theme – the seemingly never-ending search for a transcendent and perfect romance; but she also directs her gaze onto subjects we have heard her discuss less in the past, including God and her family.; Del Rey frequently sings about wanting to escape and feeling misunderstood, and sings about herself with a withering gaze.; The songs cross-reference each other, looping back to earlier thoughts and feelings, making it feel like you’re with her in her day-to-day as she muses on these weighty topics.
 Героиня: But sees things, not through the eyes of a twenty-something preoccupied with current loves, but of someone considering her legacy as much as her present. “I’m a different kind of woman,” Del Rey sings on ‘Sweet’, “If you want some kind of basic bitch, go to the Beverly Center”. It’s a classic Lana Del Rey line: quotable, confident and knowingly leaning into her carefully crafted outlier persona; a woman who thinks, who will steal your man in the blink of an eye.; we find Lana wracked with the same concerns as thirty-something women the world over – questioning if she wants the things we are endlessly told we’re supposed to want. Even one of America’s greatest songwriters, it seems, can’t escape the tick-tock of the biological clock.; In particular, the record faces up to the queries and doubts that loom over even the most non-traditional of women as they journey through their thirties (Del Rey is now 37) – ones society haunts you with until you have an answer. After chiding her brother to stop smoking and asking her sister if she’ll be by her side on ‘Fingertips’, a flurry of hushed questions follows. “Will the baby be alright? / Can I have one of mine? / Can I handle it?” she asks softly. Earlier, on ‘Sweet’, Del Rey challenges a potential partner to talk “about stuff that’s at the very heart of things”: “Do you want children? / Do you wanna marry me? / Do you wanna run marathons in Long Beach by the sea?”; And she is still prone to sharp, casually tossed-off one-liners: “If you want some basic bitch go down to the Beverly Centre and find her,”; …Ocean Blvd’’s other big narrative is family – both blood and chosen. There are call-outs across the record to her siblings, father, grandparents and more. The opening song ‘The Grants’ is titled as such for her relatives
 Ответы-вопросы: ‘…Ocean Blvd’ might deal with some major existential questions; Lana Del Rey discussing uncomfortable truths, while denying the use of easy answers. What she chooses to reveal is profound, occasionally disquieting, and never dull.; (+самоцитирование) Although ‘…Ocean Blvd’ largely doesn’t answer any of its big questions, ‘Margaret’ resembles something like a solution. “When you know, you know,” Del Rey shares, returning to a sentiment from the earlier ‘Paris, Texas’. Later, in a gentle spoken word line, she adds: “So if you don’t know, don’t give up ‘cos you never know what the new day will bring.”
 Повторения и отсылки к себе и культуре: Lyrics on this album tend to rebound off its walls; echoes of one song appear in another and another. Del Rey’s question in “The Grants” – “Do you think about heaven?/ Do you think about me?” – rings in the next title track, as she implores again and again, “Don’t forget me.”; It’s an album populated with references. There’s the same kind that her work is always chock full of (John Denver, Forensic Files, a Marielle Heller movie, a three-star hotel chain, the Griffith observatory all make an appearance) but as on 2021’s Blue Banisters, there are personal details, too. Del Rey sings about her grandpa, her brother, her dad, her sister, her sister’s baby, her Uncle Dave.; As on 2021’s Blue Banisters, her usual US iconography has been largely replaced with specifics from her own life – the names of her siblings recur;

 The Grants:  opens to a glorious semi-improvised close harmony passage featuring Melodye Perry, Pattie Howard and Shikena Jones. Their combined gospel vocals usher us into a world Del Rey fans know well; Beginning with gospel harmonies that ebb and flow throughout a track filled with meditative warmth and reflection; The album’s opening track is steeped in memory – practically sepia-toned as she recalls “my sister’s first-born child” and “my grandmother’s last smile” in one heart-pinching line; begins with a mistake. As a trio of backing singers are conducted through a burst of ‘The Grants’’ central chorus line, they slip up. “I’m gonna take mind of you with me,” they sing, “mind” instead of the intended “mine”. They’re halted, coached through the correction and restart, but you can still hear an erroneous ‘d’ taking ‘e’’s place on the next two goes round. Other artists might have scrubbed that faux pas and replaced it with something perfect and polished, but not Lana Del Rey. That error is reflective of how she portrays the world and life itself in her music – imperfect, sometimes messy. In many ways, she is a documentarian capturing angles that aren’t just bright and beautiful.
 Did you know: The title song itself begins with a slow exhalation, the sound of someone exhausted, burning themselves out with the yearn to communicate.; building ballad that shouts out not only a Harry Neilson song but a timecode (2.05) within it during which his voice breaks with emotion., enters with a stoic piano and swelling strings. It’s impossible, though, not to bend your ear towards her muted breathing; that whoosh of air is like hearing the inside of a conch shell and imagining waves.
 Sweet: Sweet’ channels old Hollywood in its piano flutters; “Sweet” plays like vintage Carole King; with its piano and voice evocation of a Disney theme from the 50s
 Fingertips: ‘Fingertips’, meanwhile, finds Lana delivering an almost stream-of-consciousness spoken word piece about having a baby (“Can I handle it?”) that’s filled with a discomfiting nostalgia that’s more Grey Gardens than ‘Video Games’.; ‘Kingtsugi’ and ‘Fingertips’, two tracks that feel almost improvised in their lack of formula or followable rhythm; tender, orchestra-backed; a fluid, ambling poem set to reserved piano and strings, Del Rey evokes a flood of scenes from her family history, some distressing and others remarkably quotidian. It feels like leafing through someone’s diaries, some lyrics possessing an almost uncomfortable openness even for a lyricist like Del Rey, who has never shied away from disarming truthfulness: “What kind of mother was she to say I’d end up in an institution?”; string-laden swoon
 A&W: almost Radiohead-y guitar plucks enveloping big statements about America and youth and sex before the whole thing veers left down a dark, dubby alleyway. It’s like the cockiest bits of her debut but steeped in the narcotic fug of time and regret.; glitchy, trap breakdown.; its title both a reference to an American fast food chain and an acronym for American Whore. What begins with the soft strum of a guitar and the heavy step of a piano is a folk-y reverie;  masterfully slow fade at its four-minute mark, however, gives way to a sleazy, synthy bassline and later, an adult-rated interpolation of a 1959 doo-wop sample best known from Tom Hanks’s kids movie Big; an excoriation of the misogyny that dogs perceptions of Del Rey, a vivid portrait of an affair and a bratty trap rave-up wrapped into seven impossibly tense minutes.;  On ‘A&W’ – a track that starts off dark and folky before fizzing into an addictive, bass-y outro littered with femi-nasty, quotable lyrics – she defies that yearning feeling
 Candy Necklace:  we’re being sucker-punched by ‘Candy Necklace’, an infectious slice of road-ready glitch-pop; depicting Gatsby esque visions of high society; On ‘Candy Necklace’, she refs the now-iconic ‘Video Games’ line “baby you’re the best” followed swiftly by “but God, you’ve been bringing me down”.
 Judah smith interlude: Lana Del Rey giggling and Jack Antonoff pulling it all together on electric guitar; it quietens for a second - “I want to be a man of love, not a man of lust”; one interlude features the celebrity pastor Judah Smith delivering a church sermon on God-as-artist; piano ripples and soft electric guitar
 Joh interlude: experimental ‘Jon Batiste Interlude’, a solo piano track built on found sound from a broadway theatre performance, over which audience members’ comments and critiques are only just audible. The audience commentary in ‘Jon Batiste Interlude’ highlights Del Rey’s fixation with the relationship between artist and critic. ;  a piano line that swells and spins as a cacophony of voices is layered over it.
 Paris Texas: ‘Paris, Texas’ is purposefully straight-forward (“I went to Paris… I took a train to Spain”), its sing-song simplicity given a strange sense of sadness after what’s come before.; a twinkling and playful piano pulling in the direction of Vashti Bunyan and other legends of the English folk-revival
 Grandpa: which features French pianist RIOPY – finds her asking her granddad to protect her dad from the other side.
 Margaret: a sickly-sweet ballad co-written with Bleachers’ Jack Antonoff.; album highlight that nods to Springsteen, Sufjan and even Dolly Parton; lovey-dovey lyrics (“‘Cause when you know you know”) about finding The One,; the song is a joyful poem to true love, and the idea that “When you know, you know.” If, like Del Rey, however, you’re still searching, the song carries a message of hope: “If you don’t know, don’t give up/ Because you never know what the new day might bring,” she says, speaking over a piano waltz. Then, she bursts back into song: “Maybe tomorrow you’ll know.”; focus outside of the Grant clan to Bleachers’ Jack Antonoff and actor Margaret Qualley, telling the story of their romance. “He met Margaret on a rooftop / She was wearing white and he was like / ‘I might be in trouble’ / He had flashes of the good life / He was like, ‘Shall I jump off this building now or do it on the double?’,”
 Let the light in: country-folk; a straight-down-the-line Jackson Browne-rocker;  she revives the soporific drawl of her early records to sing about a dead-end, almost cartoonishly toxic affair
 Peppers: Tommy Genesis ups the swag on ‘Peppers’, which name-checks both the Red Hot Chilis of its title and, more surprisingly, Angelina Jolie; dancing naked for her neighbours, listening to Chilll Peppers with her boyfriend; a kitchy chorus; Beach Boys style doo-wop drumming; a swaggering rap mashed-up into psych-rock. If only Del Rey’s voice wasn’t completely drowning in reverb.;  a sample of Tommy Genesis’ ‘Angelina’ informs ‘Peppers’, a sunny, bouncy, brilliant song, on which she declares “I’m in love!” and may well have bottled the very sound of that feeling.; begins as a strutting, louche rap track, Del Rey singing with a brilliantly insouciant mumble (“My boyfriend tested positive for Covid / It don’t matter, we’ve been kissing / So whatever he has I have”) before the whole thing morphs into a rollicking psych-rock song; stream-of-consciousness meandering about a relationshi
 Fishtail: autotuned outline; trap ballad; begins like an austere folk ballad from 2021’s Chemtrails Over the Country Club, before suddenly sharpening its focus with the introduction of a metallic trap beat, she whispers a meek word of self-defence: “I’m not that smart / But I’ve got things to say.”
 Taco truck: segues into a woozy, disorientating portion of ‘Venice Bitch’; After a lilting calypso-tinged opening section, it melts into woozy instrumentation

Выпуск и промокампания 
В день выхода Blue Banisters 21 октября 2021 года Дель Рей провела трансляцию в Instagram и посетовала на продолжительность процесса производства грампластинок (по её словам — 5 месяцев). Она заявила, что её следующий альбом будет издан только в цифровом формате и попросила зрителей «запомнить её слова». В июне 2022 года Бен Моусон, менеджер певицы, сообщил, что Лана работает над новой музыкой, которая «выйдет очень скоро». В августе он сообщил, что альбом почти готов. 

19 октября Дель Рей рассказала о краже её ноутбука, жёсткого диска и трёх видеокамер, которые она оставила в припаркованной машине. На носителях хранились её незаконченные проекты, в том числе 200-страничный черновик книги для издательства Simon & Schuster (в 2020 году они издали её поэтический сборник Violet Bent Backwards Over the Grass) и материал для следующего альбома. Хотя она дистанционно удалила данные с компьютера, воры всё ещё могли удалённо получить доступ к её телефону с личными фотографиями и песнями. Певица выразила уверенность в скором выходе пластинки и в своей готовности продолжать работу над ней, но поделилась опасениями, что воры могут распорядиться её личными данными в своих интересах. Дель Рей призвала поклонников не слушать какие-либо просочившиеся в сеть песни. 

1 декабря Дель Рей посетила гала-вечер Женской гильдии Седарс-Синайского медицинского центра в Беверли-Хиллс и в интервью , на вопрос о новой музыке, поделилась, что очень взволнована по поводу анонса, который она планировала сделать 7 декабря. Спустя несколько дней Антонофф опубликовал фото с Ланой в студии в Instagram, и тогда же в HTML-коде официального сайта певицы обновился логотип. 7 декабря Дель Рей объявила, что альбом Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd выйдет 10 марта 2023 года. В тот же день одноимённый трек был издан как первый сингл с диска. Альбом издадут на разных физических носителях, включая грампластинки: классические чёрные, белые (версии для интернет-магазина певицы), светло-розовые (эксклюзив для Amazon), вишнёво-красные (для розничных магазинов Target и HMV) и мятно-зелёные (для независимых музыкальных магазинов); компакт-диски с иллюстрациями и кассеты; издания на виниле имеют разные обложки, все сделаны Нилом Крюгом. 13 января по неизвестным причинам выпуск альбома был перенесён с 10 марта на 24-е. В тот же день Лана представила список композиций пластинки из 16 треков: 14 песен и 2 интерлюдии. 

14 февраля был издан второй сингл — . Антонофф поделился, что это его любимый трек с альбома. Композиция получила восторженные отзывы от критиков, а в издании Pitchfork ей присудили статус «лучшего нового трека» и отметили за психоделическое звучание и структуру, напоминающую коллаж. Кроме того, рецензент отметил уникальность «A&W» на фоне всей дискографии Дель Рей: «Это квинтэссенция дикой стороны [певицы], запоминающаяся фолк-трэп баллада, гибрид различных стилей, так хорошо сочетающихся друг с другом лишь из-за яркости таланта Ланы». 14 марта был издан третий сингл — The Grants. Премьера состоялась в эфире BBC Radio 1 в программе Future Sounds.

За неделю до выпуска альбома в лондонском офисе Universal Music Group состоялось прослушивание пластинки для местных критиков. Некоторые из них впоследствии отмечали, что их коллеги выходили из комнаты и пропускали по несколько треков, хотя альбом проигрывался лишь раз.

Отзывы критиков 

Виктория Сигел из журнала Mojo оценила альбом на 4 звезды  из 5 и назвала его «красивым, окутывающим и смелым, порой до безумия». Она заметила, что пластинка могла бы стать соперником Norman Fucking Rockwell! за звание лучшего альбома певицы, если бы не «пара странных творческих решений [Сигел привела в качестве примера «Judah Smith Interlude»] и неудачных затянутых колыбельных».

 ‘…Ocean Blvd’ is a firm reminder that Lana Del Rey contains multitudes. If Lana’s purpose in life is simply to provide an honest portrait of the modern woman’s experience, to make other women who have chosen a “non-traditional” path feel seen and worthy, then she can rest easy: she’s already fulfilled it.
 Maybe all of that is to say that this is the most Lana Del Rey album that she has ever made; from start to end, this is a magnum opus for her fans. /  This is a new classic for her, a vital step in her progress as an artist and a fascinating revisit of her past
 And with a hefty chunk of its 16 tracks dedicated to similar swooning balladry, time doesn’t exactly fly. There is some pleasure to be taken in the trance-like way these songs flow into one another, but watching the tide of even the most beautiful ocean becomes boring. Thankfully, the water does get choppy at times.
 Rolling stone UK: For so long, Del Rey has been considered a sort of spokesperson for those of us prone to narrativising the especially torturous aspects of relationships, but on this album, her light notably touches so much more: her family; her friends; her great musical gift and those who inspire and are inspired by it; and most especially, herself. / Now that she is on her ninth studio album, the question is not whether Lana Del Rey is considered one of the greatest living songwriters – that is not in doubt – but more where the muse has decided to take her this time.
 The Guardian: The songwriter’s ninth album is heavy and disarmingly truthful, yet expands its close lens thanks to her wide-ranging, alluring aesthetic looseness
 NME: amongst her most revealing work yet – continues to expand the modern icon's artistry

Список композиций

Примечания 

Альбомы Interscope Records
Альбомы Ланы Дель Рей
Альбомы Polydor Records